Бори́с Алекса́ндрович Невзо́ров:

 Невзоров, Борис Александрович (1914—1976) — советский химик, материаловед.
 Невзоров, Борис Александрович (род. 1955) — российский политический деятель.